Los carnívoros (Carnivora) son un orden de los mamíferos placentarios que incluye alrededor de 260 especies vivientes.

La palabra «Carnivora», expresión latina que se emplea como nombre científico del orden de los llamados «carnívoros» en el sistema de clasificación (taxonomía) zoológica, hace alusión a los mamíferos que, en ese sistema de clasificación están adaptados para una dieta carnívora.

Descripción
El orden Carnivora, perteneciente al clado Ferae, es el orden de mamíferos con una mayor diversidad de tamaño entre sus integrantes, variando desde la pequeña comadreja común (Mustela nivalis), con un peso de 25 g y 11 cm, hasta el oso polar (Ursus maritimus), que puede pesar hasta 1000 kg, y el elefante marino del sur (Mirounga leonina), cuyos machos adultos pesan hasta 5000 kg y miden 6,90 m de largo.

Los carnívoros desplazaron al orden más antiguo de mamíferos  de dieta carnívora denominado Creodonta (Quienes a su vez anteriormente habían desplazado a los Mesonychia); y terminarían por ocupar sus nichos ecológicos, lo que contribuyó a la extinción de los creodontes.

Los miácidos, una familia de mamíferos del período Paleoceno y Eoceno entre hace 65 y 33 millones de años, son considerados como miembros basales del actual orden Carnivora.

Se consideran miembros de esa categoría por entenderse que pertenecen a una línea evolutiva de animales adaptados a la ingestión principalmente de carne, tanto si la especie concreta tiene la carne como su alimento principal como si no es así.

Uso del término carnívoro 
Respecto al término Carnívoros, ni el significado de la palabra latina «Carnivora» ni el de la española «carnívoro» usadas en sistemática zoológica deben confundirse con el de la palabra española «carnívoro» en su uso ordinario, en el que se refiere a cualquier animal que se alimente de carne, tanto si es un mamífero como si no es tal, y tanto si su línea evolutiva es de adaptación al consumo de carne como alimento principal como si no es así.

Características 

Los carnívoros son en su mayoría terrestres, la mayor parte tiene garras afiladas y mínimo cuatro dedos en cada extremidad y caninos muy desarrollados, los molares y premolares por lo general tienen bordes cortantes. Los carnívoros tienen seis incisivos y dos caninos en cada maxilar. Las únicas excepciones son la nutria marina (Enhydra lutris), la cual posee cuatro incisivos en la mandíbula y el oso bezudo (Melursus ursinus), que tiene cuatro incisivos en el maxilar.

Clasificación 

 Orden Carnivora
 Familia Miacidae †
 Suborden Feliformia 
 Familia Viverravidae †
 Familia Nimravidae †
 Familia Nandiniidae
 Infraorden Feloidea
 Familia Prionodontidae
 Familia Barbourofelidae †
 Familia Felidae
 Infraorden Viverroidea
 Familia Viverridae
 Superfamilia Herpestoidea
 Familia Hyaenidae 
 Familia Eupleridae 
 Familia Herpestidae
 Suborden Caniformia
 Familia Amphicyonidae †
 Familia Canidae
 Infraorden Arctoidea
 Familia Hemicyonidae †
 Familia Ursidae
 Superfamilia Musteloidea
 Familia Ailuridae
 Familia Mephitidae
 Familia Mustelidae
 Familia Procyonidae 
 Superfamilia Pinnipedia
 Familia Enaliarctidae †
 Familia Odobenidae
 Familia Otariidae
 Familia Phocidae

Cladograma 
El siguiente árbol muestra la relación de los carnívoros de acuerdo a con los análisis genéticos:

Véase también 
Creodonta
Arctocyon
Pakicetus
Cimolestes
Gorgonopsios
Anexo:Carnivora por población

Referencias

Enlaces externos 

 Carnivora en "Fauna ibérica; mamíferos". Ángel Cabrera Latorre. 1914. Facsímil electrónico.